Jean-François Pastout est un acteur français.
Connu pour son rôle de l’huissier de justice dans Les Trois Frères, il est un acteur récurrent de l’émission Groland Le Zapoï.

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 
 1985 : D'amour et d'eau chaude de Jean-Luc Trotignon
 1987 : Sale Destin de Sylvain Madigan
 1994 : Casque Bleu de Gérard Jugnot
 1995 : Les Trois Frères : Maître Gonzalès, l'huissier de justice
 2001 : Les Rois Mages : l’homme de la sanisette
 2006 : Madame Irma de Didier Bourdon et Yves Fajnberg
 2009 : Bambou de Didier Bourdon

Courts métrages 
 2000 : Le tcha tcha du naze Norbert Ibora
 2000 : La Drague : Alban Blay
 2004 : Grand Casino : Corinne Pastout
 2005 : Le Rallye : Corinne Pastout
 2010 : Ombre et lumière sur la colline magique : Pierre-Lucien Bertrand

Télévision 
 1997 : Docteur Sylvestre 
 1997 : Joséphine Ange Gardien - Le miroir aux enfants de Dominique Baron : le propriétaire
 1998 : Extra Zigda, épisode 6 : l'azalée. Épisode 7 : écrans magiques - L'épicier.
 2001 : H : Une histoire de président - saison 3
 2002 : Joséphine, ange gardien : Nadia - saison 6, épisode 19
 2003 : Joséphine, ange gardien : Robe noire pour un ange - saison 9, épisode 1 
 2004 : Fargas : Pierre Donda
 2005 : Vous êtes libre ? : Morel
 2009 : Joséphine, ange gardien Le frère que je n'ai pas eu Pascal Heylbroeck
 2012 : si près de chez vous  episode : souviens toi de cette date 
 2012 : Le Jour où tout a basculé : Mon voisin me harcèle - saison 2, épisode 94
 2012 : Le Jour où tout a basculé : Ma femme est-elle réellement morte ? - saison 2, épisode 163
 2012 : Souviens-toi de Marcel Belanger
 2013 : Le Jour où tout a basculé : Un huissier sans scrupule - saison 4, épisode 3

Émissions de télévision 
 1985-1987 : Le Petit Théâtre de Bouvard
 1988 : Bouvard et Compagnie
 1989 : Boulevard Bouvard

Acteur français de cinéma
Naissance en 1950